een officiële mededeling:
Shanghai Communiqué, een diplomatiek document uit 1972
Communiqué (album), een muziekalbum van Britse band Dire Straits
Communiqué (band), een Amerikaanse punkband